Hot & Slow – album degli Scorpions del 1991
Hot & Slow – album degli Bonfire del 1997